Величани може да се односи на:

 Величани (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Величани (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ